Frans curlingteam (mannen)
Frans curlingteam (vrouwen)
Frans curlingteam (gemengd)
Frans curlingteam (gemengddubbel)